Ženská dvouhra I. ČLTK Prague Open 2021 probíhala v první polovině května 2021. Do singlové soutěže pražského tenisového turnaje na okruhu ITF, hraného na štvanické antuce, nastoupilo třicet dva hráček. V sezóně 2020 se nekonal pro pandemii covidu-19. Obhájkyní titulu z roku 2019 byla Němka Tamara Korpatschová, která do turnaje nezasáhla.

Vítězkou se stala 21letá německá kvalifikantka Jule Niemeierová, jež ve finále zdolala maďarskou 234. hráčku klasifikace Dalmu Gálfiovou po dvousetovém průběhu 6–4 a 6–2. V probíhající sezóně si připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový i antukový titul na okruhu ITF Women's World Tennis Tour a první mimo německé území. Bodový zisk ji posunul na nové kariérní maximum, 208. místo žebříčku WTA.

Nasazení hráček

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 I. ČLTK Prague Open 2021 – ženská dvouhra na stránce ITF

I. ČLTK Prague Open 2021